Baguio heißen:
 Baguio (Wind), andere Schreibweise: Bagyo, ein tropischer Wind auf den Philippinen

namentlich:
 Baguio (Insel), Insel der Philippinen
 Baguio City, Stadt auf den Philippinen